Триасион () — обширная равнина в Греции, в Западной Аттике, к западу от Афин, к востоку от Элефсиса, между Патерасом на западе, Парнисом на севере, горами Пойкила и Эгалеос на востоке и болотистым берегом бухты  на юге.

В античной географии — Фриасийская равнина (Триасийская равнина, Триасская равнина, , ), восточная, большая часть Элевсинской равнины () в Аттике, тогда как западная часть называлась  (). Названа в часть древнего дема , относившегося к филе Энеида. Из изучения надписи, найденной в районе современного Аспропиргоса, где в древности находился дем Трия, и выгравированной на колонне, было обнаружено, что жители этого дема поклонялись герою  () и создали святилище в честь него, в котором, предположительно, находилась колонна с надписью. Фриасийская равнина особенно годна для хлебопашества, житница Афин, вследствие чего в начале Пелопоннесской войны была опустошена спартанцами.

На равнине находятся города Аспропиргос, Магула, Мандра и Элефсис.

Священная процессия проходила по Фриасийской равнине во время Элевсинских мистерий по Священной дороге (). Северо-западные ворота в Афинах, позже — Дипилонские ворота (Двойные ворота), выводившие на Элевсинскую дорогу, назывались Фриасийскими воротами ().

Примечания 

Равнины Греции
Западная Аттика